Fontaneto d'Agogna — comuna italiana do Piemonte
 Cavaglio d'Agogna — comuna italiana do Piemonte
 Vaprio d'Agogna — comuna italiana do Piemonte
 Castello d'Agogna — comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos